Vidal est un nom propre français et hispanique. C’est la translittération du nom hébreu Haïm qui peut faire référence à :

Onomastique 
Vidal est la variante essentiellement méridionale (occitan, catalan, espagnol) du nom . Il a été transcrit  en milieu germanophone.

Patronyme 

 Aleix Vidal (1989-), footballeur espagnol ;
  (1792-1863), capitaine de la Royal Navy, premier à avoir repéré le rocher Rockall ;
 
 Annie Vidal (1956-), personnalité politique française ;
 Antoine Vidal, compositeur français ;
 Antonio Vidal (1928-2013), artiste cubain ;
 Arturo Vidal (1987-), footballeur chilien ;
 Auguste Vidal de Cassis (1803-1856), chirurgien français ;
 Bernard Vidal (1944-), peintre français ;
 Carlos Vidal (1902-1982), footballeur chilien ;
 Carmen Vidal (1915-2003), femme d'affaires espagnole ;
 Catherine Vidal (1951-), neurobiologiste française, directrice de recherche à l’Institut Pasteur ;
 Catherine Vidal (1976-), femme de théâtre québécoise;
 César Vidal (1958-), écrivain espagnol ;
 Clara Vidal (1983-), femme politique vénézuélienne ;
 Christian Vidal (1950-), chanteur belge ;
  ;
 David Vidal (1950-), entraîneur espagnol de football ;
  ;
 Doriane Vidal (1976-), snowboardeuse française ;
 Élizabeth Vidal (1960-), soprano colorature française ;
 Ernesto Vidal (1921-1974), footballeur uruguayen ;
 Eugène Vidal (1895 - 1969), pionnier de l'aviation commerciale, promoteur du New Deal, inventeur et athlète américain, père de Gore Vidal
 Eugène Vincent Vidal (1844-1907), peintre français ;
 Francisco Vidal (1953-), politicien chilien ;
  ;
 François Anne Marcel Vidal (1786-1872), homme politique français ;
 François Vidal Comnène (XVII siècle), docteur en théologie ;
 Frédéric Vidal (1791-1854), homme politique français ;
 Frédérique Vidal (1964-), biochimiste et femme politique française ;
 Gabriel Vidal (1969-), footballeur espagnol ;
 Gaston Vidal (1888-1949), sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique ;
 Georges Vidal (1903-1964), correcteur d'imprimerie, romancier et poète libertaire ;
 Ghislain Vidal (19?-), scénariste et un réalisateur français ;
  ;
 Gore Vidal (1925-2012), romancier, dramaturge et essayiste américain ;
 Guy Vidal (1939-2002), journaliste et scénariste français ;
  ;
  (1989-), footballeur anglais ;
  ;
 Jean Baptiste Émile Vidal (1825-1893), dermatologue français ;
 Jean-François Vidal de Lingendes (1796-1857), magistrat, administrateur colonial et homme politique français ;
  ;
 Jean Pierre Vidal (1952-), écrivain français ;
 Jean-Pierre Vidal (1977-), skieur français, champion olympique de slalom, frère de Vanessa Vidal ;
 Jorge Vidal (1943-2006), peintre espagnol-chilien ;
  ;
 José Ángel Vidal (1969-), coureur cycliste et directeur sportif espagnol ;
 José María Vidal (1935-1986), footballeur espagnol ;
  ;
 Jules Eugène Vidal (1914-2020), botaniste français ;
 Laurence Vidal (1960-), journaliste et écrivain franco-québécoise ;
 Laurent Vidal (1984-2015), triathlète français ;
  ;
 Léon Émile Vidal (1834-1926), médecin français ;
 Lise Vidal (1977-2021), skipper et véliplanchiste française ;
 Louis Antoine Vidal (1820-1891), musicologue français ;
 Louis Vidal (1831-1892), sculpteur français du  ;
 Luc Vidal (1950-), poète, écrivain et éditeur français originaire du Pays nantais ;
 Lucas Vidal (1984-), compositeur espagnol ;
 Ludovic-Alexandre Vidal (1983-), auteur et adaptateur français de théâtre musical ;
 Luis Vidal (1943-), footballeur espagnol ;
 Lluïsa Vidal et Puig (1876 - 1918), peintre catalane ;
 Maïa Vidal (1988-), auteure-compositrice-interprète ;
 
 Manuel Rocamora i Vidal, (1892-1976), peintre et collectionneur d'art catalan
 Marcel Vidal, (1940 - 2006), homme politique français ;
  (1960-), chanteuse américaine ;
 Mathias Vidal (1978-), chanteur lyrique français ;
 Maurice Vidal (1919-2011), journaliste sportif français ;
 Mercè Capsir i Vidal (1897-1969), artiste lyrique catalane ;
 Mey Vidal (1984-), chanteuse cubaine ;
  ;
 Nathalie Vidal, ingénieure du son française ;
 Nicolas Marie Vidal, lieutenant-gouverneur de la Louisiane ;
 Nicole Vidal (1928-2003), écrivaine francaise ;
 Olivier Ayache-Vidal (1969-), réalisateur et scénariste français ;
 Paul Vidal (1863-1931), compositeur français ;
 Paul Vidal de La Blache (1845-1918), géographe français ;
 Peire Vidal, troubadour du  ;
 Philippe Vidal (1961-), réalisateur français ;
  ;
 Pierre Vidal-Naquet (1930-2006), historien et helléniste français ;
 Rafael Vidal (1964-2005), nageur vénézuélien ;
 Raimon Vidal de Bezaudun (vers 1196–vers 1252), troubadour et grammairien catalan de langue occitane ;
 Raymond Vidal (1896-1991), avocat et homme politique français ;
 Renée Vidal (1861-1911), mezzo-soprano et contralto française ;
 Ricardo Jamin Vidal (1931-2017), archevêque et cardinal philippin ;
 Robert Vidal (1853-1914), footballeur anglais ;
 Sébastien Vidal (1980-), joueur français de hockey sur glace ;
 Séverine Vidal (1969-), auteur français ;
 Silvino Vidal (1850-1937), écrivain luso-brésilien ;
 Vanessa Vidal (1974-), skieuse française, sœur de Jean-Pierre Vidal ;
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera (1946-), homme politique espagnol ;
  (1903-1994), poète espagnol ;
 Yves Vidal  (1946-), homme politique français.

Prénom

Surnom 

 Charles Delestraint (1879-1945), militaire français, dont le surnom dans la Résistance était Vidal.

Toponyme 

 Vidal Ramos, une ville du Brésil ;

 Saint-Vidal, une commune française de la Haute-Loire ;
 Sentier Vidal, un sentier des gorges du Verdon portant le nom d'un ingénieur français qui a participé aux travaux hydrologiques entrepris dans ces gorges au début du  ;

 San Vidal, une église de Venise.

Autres 
 Vidal blanc, un cépage blanc
 Dictionnaire Vidal, un dictionnaire français des spécialités pharmaceutiques
 Vidal Sassoon, un coiffeur qui donna son nom à une marque de produits coiffants
 Maison Boyer-Vidal, une maison remarquable de Saint-Denis de La Réunion

Surnom
Patronyme occitan
Patronyme catalan
Patronyme hispanique
Patronyme portugais